Höhenarbeiter ist eine Berufsbezeichnung für Anwender von Seilzugangstechnik.
Dabei werden in Deutschland vor allem die Anwender im gewerblich-industriellen Bereich bezeichnet.
Die Anwender seilunterstützter Baumklettertechniken werden davon ebenso wenig erfasst wie die Höhenrettung.

Dieser Begriff hat sich in den letzten Jahren etabliert, auch wenn er von den Berufsgenossenschaften nicht offiziell verwendet wird.

Siehe auch 
 FISAT
 Industrieklettern
Rigging, weitere Anwendungsbereiche mit Seiltechnik

Beruf
Klettern